Sisley peut désigner :

Patronyme
 Alfred Sisley (1839-1899), peintre impressionniste anglais ayant principalement vécu et travaillé en France ;
 Tomer Sisley (né en 1974), humoriste et acteur français ;

Clubs de sport
 Sisley Trévise, club de volley-ball italien ;
 Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley, club de football uruguayen ;

Tableau 
 Portrait de William Sisley, tableau de Renoir de 1864.
 Portrait d'Alfred Sisley, tableau de Renoir de 1876.

Entreprise
 Sisley, marque de prêt-à-porter italienne, propriété du groupe Benetton.
 Sisley, une marque de luxe française proposant des cosmétiques et des parfums, créée en 1972 par Roland de Saint-Vincent et Jean François Laporte puis rachetée en 1976 par Hubert d'Ornano

Divers 
 Sisley, titre d'une monographie sur Alfred Sisley de Gustave Geffroy.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais